Tuomas Suominen (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière en club 
En 2005, il joue son premier match dans la SM-liiga avec le TPS Turku. Après une saison passée dans la Mestis avec le FPS Forssa, il gagne sa place dans l'effectif du TPS. L'équipe remporte le Kanada-malja. Il met en terme à sa carrière en 2012.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2007 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| TPS Turku|| SM-liiga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| FPS Forssa || Mestis|| 43|| 18|| 19|| 37|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| TPS Turku|| SM-liiga|| 46|| 7|| 19|| 26|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| TPS Turku|| SM-liiga|| 51|| 10|| 9|| 19|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| TPS Turku|| SM-liiga|| 58|| 12|| 9|| 21|| 46|| 2|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| TPS Turku|| SM-liiga|| 51|| 8|| 21|| 29|| 22|| 14|| 0|| 5|| 5|| 8
|-
| 2010-2011|| TPS Turku|| SM-liiga|| 50|| 10|| 8|| 18|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| TPS Turku|| SM-liiga|| 41|| 2|| 7|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| TPS Turku|| Liiga|| 44|| 4|| 7|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en janvier 1984
Naissance à Turku
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama